Alen Mujanovič – calciatore sloveno
 Goran Mujanović – calciatore croato, centrocampista
 Razija Mujanović – ex cestista bosniaca, fino al 1992 jugoslava
 Salko Mujanović –calciatore bosniaco